

Patronyme 

 Nikolai Fedorovich Plautin (1794-1866), commandent russe ;

 Adrien Plautin (1902-1996), cycliste français.